Il Deutsche Tourenwagen Masters 2015 è stata la sedicesima edizione del Deutsche Tourenwagen Masters, da quando la serie è ripresa nel 2000.

Scuderie e piloti

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Sistema di punteggio 
I punti vengono attribuiti ai primi dieci classificati come segue:

Classifica piloti

Classifica scuderie

Classifica costruttori

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

2015